The Texan, film américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1920
 The Texan, film américain réalisé par John Cromwell, sorti en 1930
 , film américain réalisé par Clifford Smith, sorti en 1932
 , série télévisée de 1958